Il Regno Unito (con il nome di Gran Bretagna) ha partecipato alle Giochi della XXX Olimpiade di Londra, svoltisi dall'27 luglio al 12 agosto 2012. Gli atleti britannici, assieme a quelli Australia, Francia e Grecia, hanno partecipato a tutte le 27 edizioni dei giochi olimpici estivi, tuttavia la Gran Bretagna è stata l'unica compagine ad aver vinto almeno una medaglia d'oro in ognuna delle edizioni.

Gli atleti della delegazione britannica sono stati 541 (279 uomini e 262 donne), in 26 discipline. Alla cerimonia di apertura la portabandiera è stato il ciclista Chris Hoy, mentre il portabandiera della cerimonia di chiusura è stato il velista Ben Ainslie.

Il Regno Unito ha ottenuto un totale di 65 medaglie (28 ori, 15 argenti e 19 bronzi), realizzando la miglior prestazione della propria storia.

Delegazione

Medaglie

Medagliere per disciplina

Medaglie d'oro

Medaglie d'argento

Medaglie di bronzo

Plurimedagliati

Risultati

Atletica leggera

Maschile 

Eventi di corsa su pista e strada

*: Ha partecipato solo alle batterie di qualificazione.

Eventi su campo

Eventi combinati

Femminile 

Eventi di corsa su pista e strada

*: Ha partecipato solo alle batterie di qualificazione.

Eventi su campo

Eventi combinati

Badminton 

Maschile

Femminile

Misto

Calcio

Maschile 

Rosa

Allenatore:  Stuart Pearce

Fase a gironi - Gruppo A

Quarto di finale

  eliminato ai quarti di finale - Posizione nella classifica finale: 5º posto

Femminile 

Rosa

Allenatore: Hope Powell

Fase eliminatoria - Gruppo E

Quarto di finale

  eliminato ai quarti di finale - Posizione nella classifica finale: 5º posto

Canoa/Kayak

Slalom 

Maschile

Femminile

Velocità 

Maschile

Femminile

Canottaggio 

Maschile

Femminile

Ciclismo

Ciclismo su strada 

Maschile

Femminile

Ciclismo su pista

Velocità 

Maschile

Femminile

Inseguimento 

Maschile

Femminile

Keirin 

Maschile

Femminile

Omnium 

Maschile

Femminile

BMX 

Maschile

Femminile

Mountain Bike 

Maschile

Femminile

Equitazione

Salto ostacoli

Dressage

Concorso completo 

*: Piggy French, sul cavallo DHI Topper W, era stata inizialmente selezionata per partecipare alla competizione ma ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al suo cavallo.

Ginnastica

Ginnastica artistica 

Maschile

Squadre

Finali individuali

Femminile

Squadre

Finali individuali

*: punteggio annullato a causa di una caduta in fase di atterraggio.

Ginnastica ritmica 

Femminile

Trampolino elastico 

Femminile

Hockey su prato

Maschile 

Rosa

Riserve:
  Richard Mantell
  George Pinner (P)

Fase a gironi - Gruppo A

Semifinale

Finale 3º posto

  eliminato nella finale per il 3º posto. Posizione nella classifica finale: 4º posto

Femminile 

Rosa

Riserve:
  Natalie Seymour
  Abi Walker (P)

Fase a gironi - Gruppo A

Semifinale

Finale 3º posto

Judo 

Maschile

Femminile

Lotta

Libera 

Femminile

Nuoto 

Maschile

Femminile

*: Ha partecipato solo alle batterie di qualificazione.

**: Nel corso delle batterie di qualificazione Amy Smith ha ottenuto un tempo uguale a quello di altre due nuotatrici; la Smith si è qualificata alla semifinale con uno spareggio tra le tre.

Nuoto sincronizzato

Pallacanestro

Maschile 

Rosa

 Allenatore:  Chris Finch

Fase a gironi - Gruppo B

  eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 9º posto

Femminile 

Rosa

 Allenatore:  Tom Maher

Fase a gironi - Gruppo B

  eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 11º posto

Pallamano

Maschile 

Rosa

 Allenatore:  Dragan Đukić

Fase a gironi - Gruppo A

  eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 11º posto

Femminile 

Rosa

 Allenatori:  Jesper Holmris,  Vigdis Holmeset

Fase a gironi - Gruppo A

  eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 11º posto

Pallanuoto

Maschile 

Rosa

 Allenatore:  Cristian Iordache

Fase a gironi - Gruppo B

  eliminata alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 12º posto

Femminile 

Rosa

 Allenatore:  Szilveszter Fekete

Fase a gironi - Gruppo B

Quarto di finale

5º - 8º posto

Finale 7º posto

  - Posizione nella classifica finale: 8º posto

Pallavolo/Beach volley

Beach volley

Maschile

Coppia Garcia Thompson - Grotowski 

Rosa

Fase a gironi - Girone F

 Coppia Garcia Thompson-Grotowski eliminata alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 19º posto pari merito con     e .

Femminile

Coppia Dampney - Mullin 

Rosa

Fase a gironi - Girone F

Lucky Loser

 Coppia Dampney-Mullin eliminata. Posizione nella classifica finale: 17º posto pari merito con

Pallavolo

Maschile 

Rosa

Prima fase - Girone A

 eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 11º posto

Femminile 

Rosa

Prima fase - Girone A

 eliminato alla fase a gironi. Posizione nella classifica finale: 9º posto

Pentathlon moderno

Pugilato 

Maschile

Femminile

Scherma 

Maschile

Femminile

Sollevamento pesi 

Maschile

Femminile

Taekwondo 

Maschile

Femminile

Tennis 

Maschile

Femminile

Misto

Tennis tavolo 

Maschile

Femminile

Tiro a segno/volo 

Maschile

Femminile

Tiro con l'arco 

Maschile

Femminile

Triathlon 

Maschile

Femminile

Tuffi 

Maschile

Femminile

Vela 

Maschile

Femminile

Fleet racing

Match racing

Misti

Open

Note

Voci correlate 
 Regno Unito ai Giochi della XIV Paralimpiade

Altri progetti 

Olimpiade 2012
Nazioni ai Giochi della XXX Olimpiade